Gary Hall (1951), nuotatore statunitense, padre di Gary Hall (1974)
Gary Hall (1974), nuotatore statunitense
Gary Hall, calciatore anglo-verginiano